Cloverleaf ou clover leaf est originellement un terme anglais signifiant « feuille de trèfle ».

Sciences et techniques 
 En astronomie, Cloverleaf est un quasar qui paraît quadruple (comme un trèfle à quatre feuilles) par l'effet de quatre lentilles gravitationnelles.

Culture et société 
  est la principale marque de poissons et fruits de mer en boîte et surgelés au Canada.

Toponyme 

 , un quartier de Louisville, dans le Kentucky ;
 Cloverleaf, un census-designated place du comté de Harris, au Texas.